Poznań Open 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii Challenger 90 w sezonie 2021 z cyklu Poznań Open rozgrywany w dniach 16 lipca–1 sierpnia 2021 roku w Poznaniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 66 640 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w polskim sporcie
2021 w Poznaniu